Чемпионат Африки по хоккею на траве среди женщин 1994 — 2-й розыгрыш чемпионата по хоккею на траве среди женских команд. Турнир прошёл с 5 по 8 октября 1994 года в городе Претория (ЮАР). В турнире приняло участие 4 сборных.

Чемпионами в 1-й раз в своей истории стала сборная ЮАР, второе место заняла сборная Зимбабве, бронзовым призёром стала сборная Намибии.

Результаты игр

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте www.todor66.com

1994
Октябрь 1994 года
1994 год в ЮАР
Чемпионаты Африки в ЮАР
Международные соревнования по хоккею на траве в ЮАР
Международные спортивные соревнования в Претории
Чемпионаты Африки в 1994 году